Sungai Nipah – wieś w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji
 Sungai Nipah – wieś w kabupatenie Kubu Raya, w prowincji Borneo Zachodnie, w Indonezji
 Sungai Nipah – wieś w kabupatenie Mempawah, w prowincji Borneo Zachodnie, w Indonezji